Малі (середньовічна держава) — ранньофеодальна держава, що існувала у VIII–XVII століттях у межиріччі верхів'їв річок Сенегалу і Нігеру (Західний Судан).
 Малі () — сучасна держава в північно-західній Африці.
 Малі (гора) — гора в Криму.